La Division 2 1971-1972 è stata la trentatreesima edizione della Division 2, la seconda serie del campionato francese di calcio. Composta da 48 squadre divise in 3 gironi è stata vinta dal , che ha avuto la meglio nel triangolare con le altre due vincitrici degli altri gruppi, il  e lo , comunque promosse.

I capocannonieri sono stati Pierre Pleimelding del Troyes con 20 gol per il girone nord, Joseph Yegba Maya del Valenciennes con 20 gol per il girone centro e Marco Molitor dello Strasbourg con 40 gol per il girone sud.

Girone A

Classifica finale

Gruppo B

Classifica finale

Gruppo C

Classifica finale

Note

Voci correlate 
 Division 1 1971-1972
 Coppa di Francia 1971-1972

Collegamenti esterni

Calcio nel 1971
Calcio nel 1972
Ligue 2